Csehország
 Životice, község a Dél-plzeňi járásában
 Životice, Havířov településrésze a Karvinái járásban
 Životice, Vrančice településrésze a Příbrami járásban
 Životice u Nového Jičína, község a Nový Jičín-i járásában
 Dolní Životice, község az Opavai járásában
 Hladké Životice, község a Nový Jičín-i járásában
 Horní Životice, község a Bruntáli járásában